Santa Mariña do Monte es un lugar y una parroquia del concello de El Barco de Valdeorras, en la comarca de Valdeorras, provincia de Orense, Galicia, España.

Lugares 
 Fervenza
 O Meiral
 Santa Mariña

Referencias 

Parroquias de El Barco de Valdeorras